Pogranicze Lubuskie - bezpłatna gazeta lokalna ukazująca się od sierpnia 2005 r. na terenie Powiatu Słubickiego i Powiat Sulęcińskiego. 
Redaktorem naczelnym Pogranicza Lubuskiego jest Natalia Żwirek, wydawcą - BINGO Natalia Żwirek. Do 2018 roku redaktorem naczelnym był Robert Włodek, zaś wydawcą firma Inventum Robert Włodek.  Pozostałymi założycielami tytułu i stałymi redaktorami byli Przemysław Wojdyło i Mariusz Bidol.

Egzemplarze gazety kolportowane są z jednej strony drukami bezadresowymi do skrzynek mieszkańców, z drugiej zaś są rozdawane w miejscach publicznych takich jak urzędy pocztowe, urzędy samorządowe, sklepy, kioski, punkty gastronomiczne. 

W gazecie znajdują się reklamy firm nie tylko z Słubic, Sulęcina, czy mniejszych miejscowości obu powiatów, ale także całego lubuskiego pogranicza.

Kontakt 
 ul. 1 Maja 6/9 
 69-100 Słubice

Zobacz też 
 Gazeta Lubuska
 Kurier Słubicki
 Gazeta Słubicka

Przypisy 

Czasopisma wydawane od 2005
Dwutygodniki w Polsce
Kultura w Słubicach
Media w województwie lubuskim